Raymond Jones, Ray Jones
 Raymond Jones (ur. 1903) – australijski bokser, olimpijczyk
 Raymond F. Jones (1915–1994) – amerykański pisarz SF
 Ray Jones (1918–1990) – brytyjski kolarz, olimpijczyk
 Ray Jones (1944–2007) – angielski piłkarz
 Ray Jones (1988–2007) – angielski piłkarz